bruzda – rowek pozostający po wyoraniu i odłożeniu skiby podczas orki
 Bruzda – książka zawierająca myśli i zapiski św. Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei.
 bruzda – szerokie, płytkie wgłębienie wzdłuż głowni broni siecznej
 bruzdy – wgłębienia na wewnętrznej powierzchni bruzdowanej lufy broni palnej lub pneumatycznej, nadające ruch obrotowy przechodzącemu przez lufę pociskowi w celu stabilizacji jego lotu